Comitatul Mills, conform originalului din limba engleză, Mills County, este numele a două comitate din două state diferite din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Mills, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mills, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Mill (dezambiguizare)
 Mills (dezambiguizare)''